Christy Lemire (1972) – critica cinematografica e personaggio televisivo statunitense
 Jean-Baptiste Lemire (1967-1945) – compositore francese
 Jeff Lemire (1976) – scrittore e fumettista canadese
 Jules-Auguste Lemire (1853-1928) – uomo politico e sacerdote francese
 Noël Le Mire (1724-1801) – incisore e disegnatore francese
 Sophie Lemire (1783 – prima del 1825) – pittrice francese